

Arte
Nazareni – gruppo di artisti romantici tedeschi attivi a Roma agli inizi del XIX secolo

Religione
Nazareni (Notzrim) – appellativo usato dai giudei del periodo del Secondo Tempio per indicare gli ebrei seguaci di Gesù di Nazareth (apostoli e discepoli), cioè i primi giudeo-cristiani.
Nazareni – setta giudaico-cristiana del I secolo d.C. che discende dal gruppo originale degli apostoli.
Nazareni – ordine religioso fondato nel XVIII secolo
Nazareni – israeliti che avevano fatto il voto di Nazireato

Pagine correlate 
 Nazareno